Une superstructure, partie d'une construction.
 La superstructure, concept philosophique chez Karl Marx.
 Les superstructures, partie d'un bateau
 Superstructures  (nom original ), une série télévisée documentaire de la fin des années 1990.